Sörslåttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sörslåttjärnen (Sorsele socken, Lappland, 725066-155875), sjö i Sorsele kommun, 
Sörslåttjärnen (Sorsele socken, Lappland, 726052-156743), sjö i Sorsele kommun,  (8,53 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn